Mistrzostwa Madagaskaru w Lekkoatletyce 2005 – zawody lekkoatletyczne rozegrane w dniach 17–19 czerwca 2005 roku w Antananarywa.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2005 w Afryce
2005 w lekkoatletyce
Antananarywa
2005